Lepturacanthus är ett släkte av fiskar. Lepturacanthus ingår i familjen Trichiuridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Abborrartade fiskar
Lepturacanthus